Пасо дел Агила има више значења:

 Пасо дел Агила (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пасо дел Агила (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пасо дел Агила, Ла Кучиља (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пасо дел Агила (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо дел Агила (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо дел Агила (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо дел Агила, Исмаел Рохас (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо дел Агила (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо дел Агила (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику